ТДМ — многозначная аббревиатура:

 ТДМ — техническая диагностика и мониторинг
 ТДМ — типовая деталь монтажная
 ТДМ — тягодутьевая машина
 ТДМ — трудногорючая древесина модифицированная
 ТДМ — трабекуло-десцеметовая мембрана
 ТДМ — техническая диагностика и мониторинг

См. также 
 ТДМА — трехдиагональный матричный алгоритм
 ТДМД — термическая дегазация металлических деталей
 ТДМЗ — технология достижения малой заметности
 СТДМ — система технической диагностики машин
 СТДМ — синхронный трёхфазный двигатель модернизированный
 TDM

Примечания